Aurelius Prudentius Clemens, een Romeins dichter
Prudentius van Troyes, een middeleeuws bisschop van Troyes